Beatty är ett efternamn som burits av bland andra

 Samuel Beatty (1820–1885) general i amerikanska inbördeskriget
 David Beatty (1871–1936) amiral, den förste earlen av Beatty
 Alfred Chester Beatty (1875–1968) irländsk-amerikansk-brittisk industriman och samlare
 Clyde Beatty (1903–1965) amerikansk cirkusartist och djurtämjare
 Robert Beatty (1909–1992) kanadensisk skådespelare
 Ned Beatty (1937–2021) amerikansk skådespelare
 Warren Beatty (född 1937) amerikansk skådespelare

Se även 
 Beattie